Опережающее обуче́ние — вид обучения, при котором краткие основы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение её по программе. Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации. Предполагается, что опережающее обучение эффективно при изучении темы, трудной для восприятия. Опережающее обучение подразумевает развитие мышления учащихся, опережающее их возрастные возможности.

Различные определения 

Чёткого определения в трудах конкретных педагогов или энциклопедиях не приводится. Тем не менее в работах Л. В. Занкова и С. Н. Лысенковой даются неполные определения и описываются частные случаи применения опережающего обучения на практике.

 В теории обучения Л. В. Занкова автор подходит почти вплотную к определению "опережающего обучения". Согласно его теории, вся эффективная организация обучения направлена на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, формирование способности самостоятельно добывать знания в сотрудничестве с другими обучаемыми, то есть саморазвиваться. Но чёткого определения "опережающего обучения" Л. В. Занков не даёт.
 Другой попыткой сформулировать определение следует считать работы С. Н. Лысенковой , которая одной из первых выдвинула необходимость опережения при обучении школьников. Основами опережающего обучения согласно теории С. Н. Лысенковой  являются:
 Комментируемое управление, как возможность налаживания обратной связи учитель — ученик, экономии времени на уроке, воспитание самостоятельности, внимание, умение сосредотачиваться.
 Опоры: большие опоры — схемы, малые опоры — карточки. Схема — опора мысли ученика, опора его практической деятельности, связующие звено между учителем и учеником. Опорные схемы — это оформленные в виде чертежа, рисунка выводы, которые рождаются в момент объяснения. Они позволяют включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков.

Примечания 

Обучение